Trede ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Trede (* 1983), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Diether Trede (1932–2008), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Trede (1913–1996), deutscher Komponist
 Hilmar Trede (1902–1947), deutscher Musikwissenschaftler
 Ludwig Benedict Trede (1731–1819), deutscher Hofbeamter und Philosoph
 Melanie Trede (* 1963), deutsche Kunsthistorikerin
 Michael Trede (1928–2019), deutscher Chirurg
 Monique Trédé-Boulmer (* 1944), französische Althistorikerin

 Ursula Trede-Boettcher, deutsche Pianistin
 Yngve Jan Trede (1933–2010), dänischer Komponist